Please (álbum) - de Pet Shop Boys, lançado em 1986
 Please (canção de Robin Gibb)
 Please (canção de Toni Braxton)
 Please (canção de U2)
Ou ainda:
 Please!
 Please: PopHeart Live EP

Desambiguação